Lista di città dell'Etiopia.

Nella tabella sono elencate le città dell'Etiopia con più di 40.000 abitanti (secondo le proiezioni per l'anno 2016 basate sui risultati del censimento del 2007), sono riportati i risultati dei censimenti del 9 maggio 1984, dell'11 ottobre 1994 e del 28 maggio 2007 così come una stima della Central Statistical Agency dell'Etiopia per l'anno 2016. È inoltre riportata la divisione amministrativa della quale la città fa parte (Regione, zona oppure woreda). 

La capitale, Addis Abeba, e la città di Dire Daua sono autonome e non fanno parte di nessuna regione. Gli abitanti si riferiscono alla città, senza i sobborghi.

Note

Voci correlate 
 Regioni dell'Etiopia
 Zone dell'Etiopia
 Woreda

Città dell'Etiopia